Hoburgsgubben puede referirse a:
 Hoburgsgubben, un farallón de la isla de Gotland.
 Hoburgsgubben, un asteroide.